Трип има више значења:
 Диетиламид лизергинске киселине
 Округ Трип (Јужна Дакота)
 Трип (Јужна Дакота)